Икономов — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Икономов, Владислав — болгарский кинорежиссёр.
 Икономов, Матей Спасов (1871—1960) — болгарский актёр, режиссёр и театральный деятель. Народный артист НРБ
 Икономов, Никола Петков (1896—1959) — болгарский актёр, Заслуженный артист НРБ
 Икономов, Тодор (1835—1892) — болгарский политический деятель.
 Икономов, Теодосий (1836—1871) — болгарский литератор.

Женщины
 Икономова, Маня (1878—1929) — болгарская актриса.